Barenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Barenberg (Borgholzhausen) (), im Teutoburger Wald bei Borgholzhausen, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Barenberg (Brustorf) (), bei Brustorf (Klein Vielen), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Barenberg (Harz) (), im Harz bei Schierke, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Barenberg (Grasdorf) (), bei Grasdorf in der Gemeinde Holle, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Barenberg ist der Name oder Namensbestandteil von Ortschaften und Ortsteilen:
 Lutter am Barenberge, Gemeinde am Nordwestrand des Harzes, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Barenberg ZH, Weiler in der Gemeinde Bubikon, Kanton Zürich, Schweiz

Barenberg ist der Namensbestandteil eines Naturschutzgebiets:
 Ravensberg – Barenberg, im Teutoburger Wald bei Hesseln, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Bärenberg
 Bahrenberg